Buffert, från engelskans buffer, kan syfta på:

 Buffertsystem – inom kemin ett ämne som motverkar höjning och sänkning av pH
 Buffert (datalogi) – minne som används för att utjämna skillnader i ojämna överföringshastigheter, liknande 
 Buffert (tåg) – fjäderanordning som dämpar tryckkrafterna mellan järnvägsvagnar
 Buffertstat – stat vars geografiska läge politiskt fungerar hindrande för uppkomsten av omedelbar konflikt mellan andra stater eller maktblock
 Buffert (vapendel) – del av automatvapen som fångar upp rekylrörelse från slutstycket
 Säkerhetslager (i företag).

Se även
 Cache
 Buffertzon